L'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) est un campus du cégep Édouard-Montpetit au Québec, situé dans la zone aéroportuaire de Saint-Hubert, à proximité de plusieurs entreprises aéronautiques. 

Avec le Centre québécois de formation aéronautique, l'ÉNA le seul centre de formation gratuit et public en amérique du nord.

L'ÉNA est la plus importante maison d'enseignement collégial en aérotechnique en Amérique du Nord et le seul établissement au Québec à offrir des formations complètes en avionique, en génie aérospatiale et en maintenance d'aéronefs.

Liens externes 
     
      
 
  Site officiel de l'ÉNA
  Site officiel du collège Édouard-Montpetit

Aérotechnique
École nationale d'aérotechnique
Bâtiment à Longueuil
Enseignement en Montérégie
Transport aérien au Québec

en:Collège_Édouard-Montpetit#.C3.89cole_nationale_d.27a.C3.A9rotechnique